В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Дженеси ():
 округ '''Дженеси''' — штат Мичиган.
 округ '''Дженеси''' — штат Нью-Йорк.